Jakob Bording ist der Name folgender Personen:

* Jacob Bording (Mediziner) (1511–1560), flämischer Mediziner
 Jakob Bording (Politiker) (1547–1616), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker